Denne liste over fredede fortidsminder i Holbæk Kommune viser alle fredede fortidsminder i Holbæk Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Holbæk Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Holbæk Kommune
Holbæk Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments